Henne steht für:

 ein weibliches Haushuhn
 das weibliche Tier bei diversen anderen Vögeln, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere
 die Henne (Wappentier) in der Heraldik
 Die Henne, 1843 bis 1945 Tageszeitung aus Ilmenau

Henne, geographische Namen:

 Haine (Fluss) (deutsch: Henne), ein Fluss, der in Belgien und Frankreich verläuft
 Henne (Fluss), ein Fluss im Sauerland (Nordrhein-Westfalen)
 Henne (Kitzbüheler Alpen), ein Berg in den Kitzbüheler Alpen in Tirol südlich von Fieberbrunn
 Henne (Naumburg), ein Stadtteil von Naumburg (Saale)
 Henne Strand, ein dänischer Ort in Südwest-Jütland, gehört zur Kommune Varde in der Region Syddanmark
 Kleine Henne, ein orografisch rechter Nebenfluss der Henne in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Maninghen-Henne, eine Gemeinde im Département Pas-de-Calais, Frankreich

Henne ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Leon Henne (1901–1967), belgisch-US-amerikanischer Chemiker
 Andreas Henne (* 1966), deutscher General
 Andreas Schulze-Henne (1841–1916), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (NLP), MdR
 Anton Henne (1798–1870), Schweizer Historiker
 Artur Henne (1887–1963), deutscher Maler
 August Henne (1921–2006), deutscher Forstmann
 Bruno Henne (1863–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Chad Henne (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Doris Henne-Bruns (* 1954), deutsche Chirurgin und Hochschullehrerin
 Eberhard Henne (* 1943), deutscher Tierarzt, Naturschützer und Politiker (SPD)
 Eberhard Siegfried Henne (1759–1828), deutscher Kupferstecher
 Ernst Jakob Henne (1904–2005), deutscher Motorrad- und Autorennfahrer und Unternehmer

 Helmut Henne (1936–2021), deutscher Germanist
 Jan Henne (* 1947), US-amerikanische Schwimmerin
 Manfred Henne (* 1944), deutscher Mittelstreckenläufer
 Matthias Henne (* 1982), deutscher Politiker (CDU)
 Otto Henne (1873–1939), deutscher Landtagsabgeordneter
 Otto Henne am Rhyn (1828–1914), Schweizer Historiker und Archivar
 Patrick Henne (* 1985), deutscher Künstler
 Renate Thyssen-Henne (* 1939), deutsche Unternehmerin
 Rolf Henne (1901–1966), Schweizer Politiker (Nationale Front)
 Samuel David Ludwig Henne (1712–1780), sächsischer evangelischer Pastor und Pomologe
 Walter Henne (1905–1989), Schweizer Architekt
 Wilhelm Henne (1842–1883), deutscher Theaterschauspieler und -intendant
 Willi Henne (1907–1977), deutscher Bauingenieur

Siehe auch:

 Hene
 Henn
 Magere Henne